Koffer bezeichnet:

 ein kastenartiges Behältnis, siehe Koffer
 die Aufbauform eines Lastkraftwagens, siehe Kofferaufbau
 einen Fachbegriff im Festungsbau, siehe Koffer (Festungsbau)
 in Österreich umgangssprachlich einen Idiot
 eine ungebundene Tragschicht im Verkehrswegebau, siehe Koffer (Verkehrswegebau)

Koffer ist der Familienname folgender Personen:
 Editha Koffer-Ullrich (1904–1990), österreichische Geigerin und Musiktherapeutin

Siehe auch:

 Kofferradio, siehe Transistorradio
 Kofferraum
 Kofferwort